Список авиакомпаний Латвии — как функционирующих, так и не функционирующих в настоящее время.

Функционирующие авиакомпании

Нефункционирующие авиакомпании

См. также 

 Список авиакомпаний

Примечания 

Авиакомпании Латвии
Списки:Авиакомпании
Списки:Латвия